

Макомб — місто, штат Іллінойс
 Макомб — місто, штат Нью-Йорк
 Макомб — місто, штат Оклахома